Чепуров (Чепурова) — фамилия:

 Чепуров, Александр Анатольевич (род. 1957) — советский и российский театровед, доктор искусствоведения.
 Чепуров, Анатолий Николаевич (1922—1990) — русский советский поэт.
 Чепуров, Виктор Николаевич (1926—2018) — советский и российский музыкальный педагог, народный учитель России.
 Чепуров, Константин Павлович (1918—1994) — советский украинский микробиолог.

 Чепурова, Ольга Александровна (1925—1959) — советская телеведущая.